

Населені пункти та їхні частини
 Заґрода — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Заґрода — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Заґрода — частина міста Маків-Підгалянський в Суському повіті Малопольського воєводства
 Заґрода — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Пліскув у гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Заґрода — частина села Токарня в гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Пашин у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Пцим у гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Пальча в гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Лончани в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Маковиця в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Раба-Вижна в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Лостувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Івкова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Яхувка в гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Барвалд-Дольни в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Направа в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Коніна в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Вільчиці в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Язовсько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Рдзавка в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Чернець у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Закшув у гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Кросна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Фрицова в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Сьвінна-Поремба в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Пшисетниця в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Філіповиці в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Вісньова в гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Стружа в гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Замесьце в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Одровонж у гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Камйонка-Велика в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Ясениця в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Сенява в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Ґжехиня в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Хабувка в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Подвільк у гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заґрода — частина села Вільґа в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Заґрода — частина села Стара Весь у гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґрода — частина села Пйонткова в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґрода — частина села Воля-Жечицька в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґрода — частина села Завада в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґрода — частина села Лубно в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґрода — частина села Кози в гміні Кози Бельського повіту Сілезького воєводства
 Заґрода — частина села Рицерка-Ґурна в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки

Див. також 
 Заґроди